Gli arrondissement dipartimentali della Francia sono suddivisioni amministrative territoriali dei dipartimenti.

Un arrondissement prende generalmente il nome dal suo capoluogo (chiamato sottoprefettura, a meno che non sia la prefettura del dipartimento).
Nel 2003 erano presenti in Francia 342 arrondissement dipartimentali, dal 29 marzo 2017 il loro numero si è ridotto a 332. La maggior parte dei dipartimenti è composta da tre o quattro arrondissement: i dipartimenti di Parigi e del Territorio di Belfort ne hanno uno solo, mentre la Mosella ne conta cinque.

Gli arrondissement sono stati istituiti da una legge del 17 febbraio 1800 e hanno sostituito i distretti. Hanno assunto per certi periodi la funzione di circoscrizioni elettorali legislative, in particolare durante la Terza Repubblica. La legge del 10 settembre 1926, che soppresse 106 arrondissement col pretesto di tagli alle spese dell'amministrazione, fu considerata come una manipolazione elettorale.

Contrariamente alle regioni e ai dipartimenti, l'arrondissement non è una persona giuridica di diritto pubblico e non costituisce un ente territoriale ma rappresenta soltanto una forma organizzativa tra comuni, tipica dei Paesi francofoni.

Ruolo e amministrazione
Larrondissement è una circoscrizione amministrativa deconcentrata dello Stato francese, la cui esistenza è prevista dall'articolo 2 della legge nº 92-125 del 6 febbraio 1992 relativa all'amministrazione territoriale della Repubblica.  È la più piccola suddivisione amministrativa dello Stato e la sua amministrazione è affidata ad un sottoprefetto che assiste il prefetto del distretto dipartimentale. Nel caso in cui il capoluogo dellarrondissement coincida con quello del dipartimento, larrondissement è amministrato dal segretario generale della prefettura.

Nella maggior parte dei casi, il territorio dellarrondissement corrisponde a una suddivisione del dipartimento, con alcune eccezioni:

 il dipartimento d'oltremare di Mayotte non è diviso in arrondissement;
 Parigi e il territorio di Belfort hanno un solo arrondissement;
 il territorio del dipartimento del Rodano e il territorio della metropoli di Lione formano ciascuno un arrondissement della circoscrizione dipartimentale del Rodano.

Lista degli arrondissement suddivisi per dipartimento

Note

Voci correlate
Arrondissement municipali della Francia
Suddivisioni della Francia

Altri progetti

Collegamenti esterni

 Code général des collectivités territoriales, articoli L2511-1 e successivi.

Suddivisioni della Francia